Domenico Tempesti – incisore, pittore barocco italiano
 Ferruccio Tempesti – militare italiano
 Giovanni Battista Tempesti – pittore italiano
 Piero Tempesti – astronomo italiano
 Stefano Tempesti – pallanuotista italiano